Wolff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Friedrich Wolff
 Johann Philipp Wolff
 Karl Friedrich August Hermann Wolff
 Manfred Wolff
 Niels L. Wolff
 Torben Lunn Wolff